Oxford (étymologie : le gué du bœuf), peut faire référence à :
 L'oxford, un type de textile pour chemise.
 L'oxford (ou Oxford Down), une race ovine anglaise.
 Oxford, une entreprise française de papeterie.
 L'échelle d'Oxford, qui sert à estimer le poids des unités de consommation, dans l'évaluation du niveau de vie.
 Le Mouvement d’Oxford (Oxford Movement), courant théologique anglican du .
 Les Groupes d'Oxford, parfois aussi dénommé "le Groupe d'Oxford" : initiative œcuménique lancée depuis l'université d'Oxford à la fin des années 1920 et pendant les années 1930 par le pasteur américain Frank Buchman.
 Le Groupe d'Oxford, groupe de militants et d'universitaires de l'université d'Oxford qui a théorisé et défendu, à la fin des années 1960 et au début des années 1970, les droits des animaux. 
 la dénomination (oxford shoe) du type de chaussure appelé Richelieu en France

Toponyme 

 Oxford, une ville d'Angleterre, connue en particulier pour l'université d'Oxford ;

Canada 
 Oxford, une ville située dans la province de la Nouvelle-Écosse ;
 Oxford, une circonscription électorale fédérale de la province de l'Ontario ;
 Oxford, une circonscription provinciale de l'Ontario.

États-Unis 
 Oxford, une ville située dans l'État de l’Alabama ;
 Oxford, une ville située dans l'État de l’Arkansas ;
 Oxford, une ville située dans l'État de Caroline du Nord ;
 Oxford, une ville située dans l'État du Connecticut ;
 Oxford, une ville située dans l'État de Géorgie ;
 Oxford, une ville située dans l'État de l’Idaho ;
 Oxford, une municipalité située dans l'État de l’Indiana ;
 Oxford, une ville du  comté de Johnson, en Iowa ;
 Oxford, une ville située au Kansas ;
 Oxford, une ville située dans l'État du Maine ;
 Oxford, ville située dans le Maryland ;
 Oxford, une ville située dans l'État du Massachusetts ;
 Oxford, un village dans le Michigan ;
 Oxford, une ville située dans l'État du Mississippi ;
 Oxford, une ville située dans le Nebraska ;
 Oxford, une ville dans l’État de New York ;
 Oxford, un village dans l’État de New York ;
 Oxford, une ville située dans l'État de l'Ohio ;
 Oxford, un borough du comté de Chester, en Pennsylvanie.
 le mont Oxford, un sommet du Colorado.

Autres 
 ,